Соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин в слаломе на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 16 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный горнолыжный центр, расположенный на самой высокой вершине горы Сяохайтуо в Яньцине, к северо-западу от Пекина. Старт первый попытки — 10:15 по местному времени (UTC+8), а второй — 13:45. Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Олимпийским чемпионом 2018 года являлся швед Андре Мюрер, завершивший карьеру в 2020 году.

Клеман Ноэль стал третьим в истории французом, выигравшим олимпийское золото в слаломе после Жана-Клода Килли (1968) и Жана-Пьера Видаля (2002). Ноэль шёл шестым после первой попытки, но показал лучшее время во второй и по сумме опередил серебряного призёра на 0,61 сек. Для Франции это первое олимпийское золото в горнолыжном спорте с 2006 года, когда скоростной спуск выиграл Антуан Денерья.

Йоханнес Штрольц после золота в комбинации завоевал серебро в слаломе. При этом Штрольц был лидером после первой попытки, а во второй показал только 13-е время, но этого хватило для серебра. Третьим стал чемпион мира 2021 года в слаломе норвежец Себастьян Фосс-Солевог, опередивший на 0,09 сек Хенрика Кристофферсена.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Горные лыжи на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)